Santoka − wieś w rejonie wileńskim, w gminie Bujwidze
 Santoka − wieś w rejonie wileńskim, w gminie Ławaryszki
 Santoka − wieś w rejonie wileńskim, w gminie Niemenczyn
 Santoka − przystanek kolejowy w rejonie wileńskim
 (58466) Santoka − planetoida